Arcangeliella — рід грибів родини сироїжкові (Russulaceae). Назва вперше опублікована 1900 року.

Класифікація 
До роду Arcangeliella відносять 68 видів:

Примітки

Джерела 
 Cavara, F. 1900. Arcangeliella borziana nov. gen. nov.sp. Nuova Imenogasterea della abetiene di Vallombrosa. Nuovo Giornale Botanico Italiano. 7:117-128 — P.126

Роди грибів
Сироїжкові